Räumzeit steht für:

 die Zeitdauer des Zurücklegens des Räumweges, siehe Zwischenzeit (Verkehrstechnik)
 die notwendige Zeit für die Evakuierung eines Gebäudes oder Geländes